homonimia (językoznawstwo)
 homonimia (taksonomia)

 Homonim kompetencyjny
 Homonim (szaradziarstwo)